Алексей Звягин:
 Звягин, Алексей Алексеевич (род. 1936) — депутат Государственной думы I созыва.
 Звягин, Алексей Михайлович (1914—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.